Jakob Oftebro – attore norvegese
 Jens Lurås Oftebro – combinatista nordico norvegese
 Jonas Hoff Oftebro – attore e doppiatore norvegese